Handball-Weltmeisterschaft 2017 steht für:
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2017 in Frankreich
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2017 in Deutschland